Mike Wells peut désigner :
 Mike Wells (1951-), photographe ;
 Mike Wells (1960-), homme d'affaires.